Dreamgirls – musical
 Dreamgirls – film del 2006 diretto da Bill Condon
 Dreamgirls: Music from the Motion Picture – colonna sonora dell'omonimo film
 Dream Girls – singolo degli I.O.I del 2016
 Dream Girls –  gruppo musicale mandopop taiwanese
 Bobbie Smith and the Dream Girls – gruppo musicale statunitense

Pagine correlate 
Dream Girl